Ардама́цкая Татьяна Борисовна ( 1927—2011) — советский и украинский орнитолог. Почётный президент Украинского общества охраны птиц.

Биография 
Родилась 25 октября 1927 года в Ленинграде. Отец был юристом, мать - врачом. В Ленинграде провела всё своё детство. В середине 1930-х годов её отца, потомственного дворянина, ссылают в приволжские степи, а мать с тремя дочерьми (сестра Надежда Борисовна (в замужестве Лототина) жила в Литве, г.Тельшай, преподаватель немецкого языка в средней школе номер 2) была вынуждена переселиться в посёлок Александрово в Ленинградской области. После окончания школы, в связи с проблемами со здоровьем и необходимостью изменения климата поступает на биологический факультет Одесского университета. В эти годы на факультете преподавал И. И. Пузанов, который сыграл значительную роль в формировании Ардамацкой как будущего орнитолога. Со второго курса она переводится в Ленинградский университет. Её учителями здесь были А. С. Мальчевский, В. П. Петров, П. В. Терентьев и другие. После окончания в 1952 году Ленинградского университета, в связи с обострением болезни, она снова выезжает на юг и начинает работать в Азово-Сивашском заповеднике на должности старшего научного сотрудника, орнитолога. Здесь она вступила в брак с известным орнитологом Борисом Вадимовичем Сабиневским, который в то время работал в Азово-Черноморском заповеднике.

В мае 1953 года она перевелась в Азово-Черноморский заповедник, в котором проработала следующие 35 лет. В 1963 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1969 году получила диплом старшего научного сотрудника. В начале 1970х годов занималась изучением единственной в СССР реликтовой колонии черноголовой чайки.

В 1992 году Ардамацкая стала старшим научным сотрудником Азово-Черноморской орнитологической станции.

В 1994 году она избрана Президентом Украинского общества охраны птиц, позже – его Почетным президентом. Скончалась 24 октября 2011 года, похоронена в городе Голая Пристань.

Научная деятельность 
Кандидатская диссертация на тему «Экология гнездящихся утиных Северо-Западного Причерноморья» (1963). За время работы в Черноморском заповеднике работала над следующими основными темами: «Экология пеганки в Северо-Западном Причерноморье», «Черноголовая чайка в районе Черноморского заповедника», «Миграция чайковых птиц в Северо-Западном Причерноморье», «Экология куликов в районе Черноморского заповедника», «Изменение орнитофауны Черноморского заповедника за период его существования», «Экология крачек Черноморского заповедника», «Изучение островного орнитокомплекса и пути его оптимизации».

Участник всех 10 орнитологических конференций СССР и многих других на территории СССР и за рубежом.

Публикации 
Автор более 170 научных публикаций по орнитологии и охраны природы. Среди них:

Книги 
 
 
 Котенко Т. И. Ардамацкая Т. Б., Пинчук В. И., Руденко А. Г., Селюнина З. В., Ткаченко П. В. Позвоночные животные Черноморского биосферного заповедника (аннотированные списки видов). — Вестник зоологии. — 1996. — Отд. вып. № 1. — 48 с.
 Энциклопедия охотника: Справочное издание / Авдеенко Е. П., Акимов И. А., Ардамацкая Т. Б., Архипчук В. А. и др. / Под ред. Л. А. Смогоржевского. — К.: Изд-во «Укр. енциклопедія», 1996. — 349 с.

Статьи 
 Т. Ардамацкая. Необходимость вмешательства очевидна // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 10, 1974. стр.14 (о проблеме разорения гнезд серой утки чайкой-хохотуньей)
 Т. Ардамацкая. Черноголовая чайка // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 2, 1977. стр.18-19
 Т. Ардамацкая, В. Лысенко. Лебеди на озими // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 11, 1980. стр.13
 Т. Ардамацкая. Лебеди Черноморского заповедника // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 12, 1990. стр.14-16

Примечания

Литература 
 Кривицкий И. Татьяна Борисовна Ардамацкая // Орнитологи Украины. Библиографический справочник / Авторы-составители: Т. А. Атемасова, И. А. Кривицкий. — Харьков, 1999. — Вып. 1. — С. 209–214.

Ссылки 
 Мемзбировское орнитологическое общество — Татьяна Борисовна Ардамацкая
 Союз охраны птиц России - Ардамацкая Татьяна Борисовна

Орнитологи СССР
Орнитологи Украины